Un guide est généralement un élément qui sert de repère.

Nom commun 
Guide peut désigner :

 une personne en accompagnant d'autres afin de leur montrer le chemin et ce qu'il est important de voir ou savoir (guide de montagne, guide culturel, etc.) ;

 un document écrit (livre, brochure, ou document informatique) qui regroupe un ensemble d'informations concernant un thème particulier (guide touristique, guide d'achats, guide télé) ;

 un objet aidant concrètement les personnes à se mouvoir ou à effectuer certaines actions (rampe d'escalier, guide-main pour aveugle, guide-main pour dessinateur) ;

 en mécanique (voir : guidage), une pièce mécanique qui oriente ou dirige le mouvement d'autres pièces, comme une poulie ou la vis d'un boulon ;

 guide (aussi appelées éclaireuses ou scoutes), dans la branche féminine du scoutisme, une personne pratiquant le guidisme.

Patronyme 

 Philibert Guide, poète français ;
 Vanessa Guide, actrice française.

Surnom 

 Guido Reni, peintre italien ;
 Mamadou Yaya Diallo, un artiste, slameur, acteur et écrivain guinéen.

Toponyme 

 Guide, village d'Angleterre, dans le Lancashire ;
 , deux localités du Burkina Faso ;
 Guide, une rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande .

Sigle 

Le sigle ou acronyme GUIDE peut signifier :
  (Guidance for Users of Integrated Data-Processing Equipment), un groupe (aujourd'hui disparu) d'utilisateurs pour les utilisateurs de systèmes informatiques IBM ;
 GNSS Usage Innovation and Development of Excellence, un consortium spécialisé dans les systèmes de navigation par satellites.

Référence

Voir aussi 
 Guide cavalerie, unité de cavalerie légère (ex : régiment des guides en Belgique)
 Guide de la révolution, une fonction politique en Iran
 Guide de la révolution, titre qui était porté par le leader libyen Mouammar Kadhafi
 Le Guide du voyageur galactique, comédie de science-fiction écrite par Douglas Adams (1979)
 Le guidage d'un objet mouvant peut se faire par une commande filaire (filoguidage) ou par télécommande ou par un système intégré. Ainsi, un drone, un robot) (« ROV ») ou un missile peuvent être dirigés par un ou plusieurs systèmes de guidage destinés à l'emmener vers sa cible.

Patronyme français
Surnom